Daouda Kamilou (Agadez, 29 de dezembro de 1987) é um futebolista profissional nigerino que atua como atacante.

Carreira 
Daouda Kamilou representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013